It's in the Bag  – film del 1936 diretto da William Beaudine
It's in the Bag  – film del 1944 diretto da Herbert Mason
It's in the Bag  – film del 1995 diretto da Angela De Joseph